Prim poate fi:

 Număr prim
 Prim-ministru
 Algoritmul lui Prim
 Trotter Prim, companie din România care deține lanțuri de restaurante
 INFO-PRIM NEO

Prim ministru 
 Prim  ministru al Regatului Unit
 Prim-ministru al Rusiei
 Prim  ministru al Uniunii Sovietice

Liste de prim miniștrii 
 Lista prim-miniștrilor României
 Listă de prim-miniștri ai Egiptului
 Listă de prim-miniștri ai Ungariei
 Prim-miniștrii Republicii Moldova
 Listă de prim-miniștri ai Somaliei
 Listă a prim miniștrilor Italiei
 Prim-ministrul Franței

Vezi și
Primii, mai multe rase fictive extraterestre din Babylon 5